Milan Novák mohou být:
 Milan Novák (skladatel) (1927–2021), slovenský hudební skladatel
 Milan Novák (fotbalista) (* 1965), slovenský fotbalista
 Milan Novák (spisovatel) (*1954), spisovatel a správce zámku Brandýs nad Labem